Gross se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 
 Gordon Gross
 Hugo Gross
 Walter R. Gross